Рі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Рі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Рі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос